Виктория Елизавета фон Гогенлоэ-Лангенбург, 20-я герцогиня де Мединасели (; ; род. 17 марта 1997, Малага) — испанско-немецкая аристократка. Принцесса из дома Гогенлоэ-Лангенбург с рождения, глава испанского герцогского дома Мединасели.

Биография 
Виктория родилась в Малаге 17 марта 1997 года. Старший ребенок и единственная дочь немецко-испанского дворянина, принца Марко Гогенлоэ-Лангенбурга (1962—2016), и Сандры Шмидт-Полекс (род. 1968). В 2004 году её отец и мать развелись. У Виктории есть младший брат, принц Александр Гонсало, 14-й герцог де Сьюдад-Реаль и 13-й маркиз де Наваэрмоса (род. 9 марта 1999). Виктория выросла и провела большую часть жизни в Мюнхене. Оттуда она переехала в Мадрид, где изучает международные отношения в университете IE. Она знает три языка.

По отцовской линии Виктория является внучкой Анны Луизы де Медина, маркизы де Наваэрмоса и графини де Офалия (1940—2012), которая скончалась в 2012 году. Анна Луиза — старший ребенок и единственная дочь Виктории Евгении Фернандес де Кордовы, 18-й герцогини де Мединасели (1917—2013). В 2016 году после смерти своей бабки Виктория унаследовали титул графини де Офалия, в то время как её младший брат Гонсало получил титул маркиза де Наваэрмоса.

После смерти своего отца Марко Гогенлоэ-Лангенбурга в 2016 году (глава дома Мединасели с 2014 года) Виктория Елизавета стала наследницей около сорока дворянских титулов, связанных с домом Мединасели. В 2017 году министерство юстиции Испании официально признало Викторию носительницей пяти герцогских титулов, 16 маркизатов, 17 графских титулов и 4 виконтств. Владея 43 титулами, Виктория Гогенлоэ-Лангенбург является самой титулованной аристократкой в Испании.

Титулы, стили, почести и герб

43 титула

Герцогства 
 Герцогиня де Мединасели (грандесса Испании)
 Герцогиня де Алькала-де-лос-Гасулес (грандесса Испании)
 Герцониня де Каминья (грандесса Испании)
 Герцогиня де Дения (грандесса Испании)
 Герцогиня де Тарифа (грандесса Испании)

Маркизаты 
 Маркиза де Сильеруэло 
 Маркиза де Сан-Мигель-дас-Пенас-и-ла-Мота 
 Маркиза де Айтона  (грандесса Испании)
 Маркиза де Камараса  (грандесса Испании)
 Маркиза де ла Торресилья  (грандесса Испании)
 Маркиза де Прьего  (грандесса Испании)
 Маркиза де Алькала-де-ла-Аламеда 
 Маркиза де Комарес 
 Маркиза де Дения 
 Маркиза де Лас-Навас 
 Маркиза де Малагон 
 Маркиза де Монтальбан 
 Маркиза де Тарифа 
 Маркиза де Вильяфранка 
 Маркиза де Вильяреаль

Графства 
 Графиня де Офалия 
 Графиня де Сан-Мартин-де-Ойос 
 Графиня де Санта-Гадея  (грандесса Испании)
 Графиня де Алкотин 
  Графиня де Амаранте 
 Графиня де Кастрохерис 
 Графиня де Осона 
 Графиня де Прадес 
 Графиня дель-Риско 
 Графиня де Арамайона 
 Графиня де Буэндия 
 Графиня де Кастельяр 
 Графиня де Косентайна 
 Графиня де Медельин 
 Графиня де лос-Моралес , и аделантадо Андалусии
 Графиня Мориана-дель-Рио 
 Графиня де Валенса и Вальядарес 
 Графиня де Вильяалонсо

Виконтства 
 Виконтесса де Бас 
 Виконтесса дле Кабрера 
 Виконтесса де Линарес 
 Виконтесса де Вильямур

Стили 
 17 марта 1997 — 26 мая 2016: Её светлость Принцесса Виктория де Гогенлоэ-Лангенбург
 26 мая 2016 — 8 мая 2017: Её превосходительство Графиня де Офалия
 8 мая 2017 — настоящее время: Её превосходительство Герцогиня де Мединасели.

Генеалогия

Источники 
 www.almanachdegotha.org
 The Heirs of Europe: Medinaceli
 Ducal House of Medinaceli Foundation website
 Duques de Medinaceli

Примечания 

Герцоги Мединасели
Гранды Испании
Дом Мединасели
Принцессы Гогенлоэ-Лангенбургские